Peschkow ist der Familienname folgender Personen:

 Maxim Gorki (eigentlich Alexei Maximowitsch Peschkow; 1868–1936), russischer Schriftsteller
 Sinowi Peschkow (1884–1966), russisch-französischer Offizier und Diplomat, Adoptivsohn Gorkis